Veliki Bukovec je lahko:
 Veliki Bukovec, Mače (Hrvaška)
 Veliki Bukovec, Varaždinska županija (Hrvaška)